Compsaraia är ett släkte av fiskar. Compsaraia ingår i familjen Apteronotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Compsaraia